Marquette Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Marquette Hotel (Cape Girardeau County, Missouri), ID-Nr. 02000356
 Marquette Hotel (Greene County, Missouri), ID-Nr. 00000431
 Marquette Hotel (St. Louis County, Missouri), ID-Nr. 85002557